

Architettura 
Palazzo Gray de Cristoforis – palazzo di Milano
Galleria De Cristoforis – galleria milanese costruita nel 1832
Galleria De Cristoforis – galleria milanese costruita nel 1956

Persone 
Giovanni Battista De Cristoforis (1785-1838) – scrittore, letterato e insegnante italiano
Luigi De Cristoforis (1798-1862) – ingegnere meccanico e inventore italiano
Giuseppe De Cristoforis (1803-1837) – naturalista italiano
Carlo De Cristoforis (1824-1859) – patriota italiano
Malachia De Cristoforis (1832-1915) – patriota, medico e politico italiano
Tommaso De Cristoforis (1841-1887) – tenente colonnello italiano